Rogów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Rogów (Powiat Brzeziński), Gemeinde im Powiat Brzeziński, Woiwodschaft Łódź
 Rogów (Grodków), Ortsteil von Grodków, Woiwodschaft Opole
 Rogów Sobócki, Ortsteil von Sobótka, Woiwodschaft Niederschlesien
 Rogów Opolski, Ortsteil von Krapkowice, Woiwodschaft Opole

Siehe auch:
 Rogow